Мусат — инструмент для правки лезвий ножей.

Фамилия 
 Мусат, Борис Ильич (1932—2011) — советский и российский скульптор.

См. также 
 Мусатов